Olenna Tyrell  é uma personagem fictícia da série de livros de fantasia A Song of Ice and Fire, do escritor norte-americano George R. R. Martin, e de sua adaptação televisiva Game of Thrones. Ela é introduzida como uma nobre do continente de Westeros, matriarca da Casa Tyrell e Lady de Highgarden, na Campina. Ela tem o apelido de "Rainha dos Espinhos" por sua língua afiada. Na série da HBO ela é interpretada pela atriz Diana Rigg.

Perfil
Olenna Tyrell, conhecida como Rainha dos Espinhos por sua língua afiada, é a matriarca da Casa Tyrell, uma das mais ricas e poderosas de Westeros. Mãe de Mace Tyrell e avó de Loras e Margaery Tyrell, em vida de solteira pertencia à Casa Redwyne. Ela é descrita como uma velha mulher estranha e vilã, com um espírito perverso e conhecida por declarar abertamente sua opinião. Olenna está na casa dos sessenta, tem cabelos brancos e é muito pequena; tem mãos macias, com magros dedos finos e um hálito azedo de mulher velha. É uma rígida defensora dos interesses dos Tyrell.

Biografia

Série literária  
Em A Storm of Swords, Olenna manipula para levar Sansa Stark para Highgarden para casar com seu neto Willas. O plano é frustado pelos Lannister que forçam Sansa a se casar com o anão Tyrion Lannister, numa manipulação feita às pressas por Tywin Lannister. Em troca, Olenna sabota o plano de Tywin de casar sua filha viúva do rei Robert Baratheon, Cersei Lannister, com Willas, o herdeiro de Highgarden. De acordo com Petyr Baelish, o "Mindinho", para proteger Margaery, sua neta, da crueldade do rei Joffrey Baratheon após o casamento de ambos, Olenna foi a responsável por envenenar o rei. Margaery viria depois a se casar com or irmão mais novo de Joffrey, Tommen Baratheon.

Em A Feast for Crows, ela comparece ao velório de Tywin e, depois de uma troca de farpas entre as duas, convida Cersei a voltar a discutir o casamento de Joffrey com Margaery, planejamento interrompido pela morte do patriarca dos Lannister. Depois da morte de Joffrey, Olenna negocia o casamento de Margaery com Tommen. Cersei também descobre que Olenna tem uma fortuna em ouro guardada pelos Tyrell desde antes da Conquista de Westeros por Aegon Targaryen.

Série de televisão 
Olenna foi interpretada pela atriz britânica Diana Rigg na adaptação para a televisão da série de livros. Olenna na série de televisão só tem Mace de filho, e Margaery e Loras de netos. Comentando sobre a escolha de Diana Rigg para o elenco, David Benioff disse "você não faz um teste com as Damas, elas fazem um teste com você". Rigg elogiou muito o show após ser escalada como Olenna, dizendo que ela "não poderia pedir melhores falas - eu sou tão sortuda. Eu poderia estar sentada em casa desmoronando, mas não estou." Falando sobre a personagem, Rigg disse que Olenna "diz todas as coisas que outras pessoas não ousam dizer".

3ª temporada (2013)
Após saber dos abusos que Sansa Stark sofreu de Joffrey Baratheon, Olenna descobre que a neta Margaery poderia evitar o mesmo destino, usando o amor do jovem rei pela violência. Varys a adverte que "Mindinho" tem intenções para Sansa, que, dada a morte ou desaparecimento de todos os seus irmãos, é agora a chave para o Norte. Ela então planeja secretamente casar Sansa com seu neto, Loras. O plano porém é frustado pelo próprio Loras, que inadvertidamente revela isso para seu novo amante, um espião de Baelish; este informa o plano para Tywin Lannister, que por sua vez obriga Sansa a casar-se com seu filho Tyrion. Para assegurar a Campina, Tywin ordena à Cersey que se case com Loras.  Olenna é a princípio contra porque Cersei é muito velha para Loras (e portanto improvável que possa ter mais filhos) e por causa do escandaloso incesto entre ela e o irmão,  Jaime Lannister; mas após Tywin ameaçar fazer Loras se integrar à celibatária Guarda Real, o que faria os filhos de Joffrey e Margaery serem os herdeiros da Campina, ela cede e parabeniza Tywin por conseguir o melhor para a filha.

4ª temporada (2014)
Olenna  conspira com Baelish para matar Joffrey, para proteger Margaery da natureza bestial do rei. É ela quem na verdade o acaba envenenando, usando um veneno que Baelish conseguiu contrabandear para dentro da festa de casamento numa gema do colar de Sansa. Admitindo silenciosamente suas ações, Olenna aconselha Margaery a se familiarizar com seu novo jogo, Tommen Baratheon, o irmão mais novo e herdeiro de Joffrey, antes que Cersei o vire contra ela. Olenna retorna a Highgarden pouco depois.

5ª temporada (2015)
Quando Loras Tyrell é preso pela recentemente reinstalada Fé Militante por sua homossexualidade, Margaery escreve para a avó que retorna para Porto Real para proteger seus netos das maquinações de Cersei. Porém, acreditando erroneamente que a prisão de Loras é apenas um meio de humilhar a Casa Tyrell, ela assiste desamparada o testemunho de Olyvar que incrimina seu neto e à prisão de Margaery por testemunhar falsamente em frente aos deuses para proteger o irmão. Depois, ela tem um confronto com o Alto Pardal mas não consegue a libertação dos netos. Um encontro secreto com "Mindinho", chantageado por Olenna por causa de seu papel de cúmplice no assassinato de Joffrey, lhe dá bastante informação sobre a relação adúltera de Cersei com Lancel Lannister, agora um membro da Fé Militante. Isto faz com que Olenna consiga que a Fé Militante prenda Cersei.

6ª temporada (2016)
Olenna dá passos para tentar libertar os netos do Alto Pardal e retomar o poder da Fé Militante, mas o plano cai por terra quando o rei Tommen anuncia a união da Coroa com a Fé, tornando-se uma marionete nas mãos do Alto Pardal. Margaery finge lealdade à Fé e consegue instruir Olenna a sair da cidade quando o fanático religioso ameaça sua vida. O plano de vingança de Cersei e seus aliados acaba causando a destruição do Grande Septo de Baelor numa explosão, matando o Alto Pardal, Margaery, Loras, Mace e centenas de outras pessoas. Uma aflita Olenna é convidada a ir a Dorne por Ellaria Sand, que tomou o poder neste reino e declarou rebelião aberta contra os Lannister. Em Dorne, Ellaria apresenta Varys, que persuade Olenna a apoiar Daenerys Targaryen, tendo ele sido um legalista da Casa Targaryen por muito tempo. Olenna envia a frota dos Tyrell a Meereen, em Essos, para ajudar a transportar as tropas de Daenerys para Westeros.

7ª temporada (2017)
Durante uma reunião com Daenerys em Pedra do Dragão, Olenna mostra seu mal-estar inicial com o plano de Tyrion Lannister de atacar Porto Real usando as forças de Dorne e da Casa Tyrell, mas eventualmente acaba concordando após Tyrion explicar detalhadamente os detalhes do ataque. Após o encontro, Daenerys pede que ela fique na sala para uma conversa com ela. Depois de Daenerys prometer vingar a família Tyrell, Olenna lhe diz para não escutar "os homens inteligentes" como Tyrion , que é como ela se manteve viva todos estes anos, ignorando-os. Ela então diz a Daenerys para rebanhar a ovelha (os senhores de Westeros) através do medo e ser o que ela é, um dragão. 

Numa manobra militar de surpresa enquanto os Imaculados de Daenerys tomam um Rochedo Casterly quase sem defesas, Jaime Lannister e seu exército, acompanhado do traidor Randyll Tarly e suas forças, atacam a Campina e esmagam as forças da Casa Tyrell em Highgarden. Sabedora de seu destino, Olenna aguarda por ele em seu quarto. Ela pergunta como será sua morte e Jaime lhe diz que convenceu Cersei a que, ao invés de horrendas torturas imaginadas pela irmã, fosse rápida e indolor, e lhe mistura um veneno dentro de um copo de vinho. Olenna toma a bebida sem pestanejar e dá um último recado a Jaime: que ele transmita a Cersei que ela foi a causadora da morte de Joffrey, filho deles, e queria que ela soubesse disso.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Notas:

|}

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo